Chauncey désigne :

 Chauncey (Géorgie)
 Chauncey (Ohio)
 Pic Chauncey

Homonymie de localités aux États-Unis